Петрол може да се отнася за:
 Нефт, течно полезно изкопаемо
 Петрол (компания), българска компания
 Петрол (пиеса), пиеса от Иван Радоев